Tok může být:
 proud či intenzita proudu
 vodní tok – umístění proudu
 bahnotok – např. při sopečných erupcích
 peněžní tok
 datový tok
 informační tok
 tok (systémová dynamika) – v systémové dynamice a teoretické ekologii tok surovin nebo energií. V případě zobecněného výkonu zobecněná výkonová veličina
 tok v síti – předmět studia teorie sítí, části matematické teorie grafů
 genový tok

fyzikální veličina popisující proudění
 světelný tok
 zářivý tok
 magnetický tok
 tepelný tok
 tok elektrické intenzity
 hustota toku pravděpodobnosti – v kvantové mechanice představu jeveličinu, která charakterizuje změny (tok) v hustotě pravděpodobnosti
 smykový tok

hory
 Tok (Doupovské hory) – 720 metrů vysoký vrchol v Doupovských horách
 Malý Tok – třetí nejvyšší vrchol středočeského pohoří Brdy
 Tok (Brdská vrchovina) – nejvyšší vrchol středočeského pohoří Brdy
 Tok (Šumava) – 1023 metrů vysoká hora na Šumavě

řeky
 Tok (přítok Zeji) – řeka v Amurské oblasti v Rusku, pravý přítok Zeji
 Tok (přítok Samary) – řeka v Orenburské oblasti v Rusku, pravý přítok Samary

jiné
 tokání – chování ptáků při rituálech sexuálních námluv, také výraz pro zvuk (hluk), který při tom vydávají, např. tetřev
 TOK – turbookružní křižovatka
 Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
 Tok Pisin – kreolský jazyk, který byl vytvořen a je používán v Papui Nové Guineji

Podobné výrazy 
 Ťok

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno